RRC puede referirse a:

 Comisión de Ferrocarriles de Texas (Railroad Commission of Texas, RRC); agencia del estado de Texas.
 Regional Rally Car; una categoría de automóviles de rally.
 Real Racing Club de Santander; equipo de fútbol de Santander (España).